Northampton puede hacer referencia a:

Deporte 
 el Northampton Saints, un equipo inglés de rugby XV profesional;
 el Northampton Town Football Club, un equipo inglés de fútbol profesional;

Fuerzas armadas y guerra 
 la batalla de Northampton, un enfrentamiento dentro de las guerras de las dos rosas;
 la clase Northampton, un grupo de seis cruceros pesados construidos para la Armada de Estados Unidos entre 1928 y 1930;
 el HMS Northampton, un crucero acorazado de la Armada Real Británica botado en 1876;

Geografía 
 Northampton, una parroquia en el provincia de Nuevo Brunswick (Canadá);
 Northampton, una ciudad en el estado de Massachusetts (Estados Unidos);
 Northampton, un distrito municipal en el estado de Pensilvania (Estados Unidos);
 dos municipios en el estado anterior:
 Northampton, en el condado de Bucks;
 Northampton, en el condado de Somerset;
 Northampton, un distrito no metropolitano y la capital del condado de Northamptonshire (Inglaterra).